Verdejo steht für:
 Verdejo, Weißweinsorte aus dem spanischen Weinbaugebiet Rueda

Verdejo ist der Familienname folgender Personen:
 Felisa Verdejo (* 1950), spanische Informatikerin und Hochschullehrerin
 Félix Verdejo (* 1993), puerto-ricanischer Boxer
 Ramón Rodríguez Verdejo Monchi (* 1968), spanischer Fußballtorhüter
 Rocío Verdejo, mexikanische Schauspielerin